Koreanisch steht für:

 auf Korea und dessen Bevölkerung bezogen
 eine Ethnie, siehe Koreaner
 Koreanische Sprache
 Koreanische Küche
 Koreanisches Alphabet

Siehe auch: